Robert A. McDonald (1953-), Secrétaire aux anciens combattants des États-Unis
 Robert MacDonald (1912-1989), réalisateur d'effets spéciaux au cinéma